Het ATP-toernooi van Bazel 2005 werd van 24 tot en met 30 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor tapijt in de St. Jakobshalle.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel